Iskraut ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Iskraut (1931–2016), deutscher Musiker und Autor
 Karl Iskraut (1854–1942), evangelischer Pfarrer und Mitglied des Deutschen Reichstags